Cotton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cotton House (Wisconsin), Green Bay, NRHP-ID 70000026
 Dr. Charles Cotton House, Newport, Rhode Island, NRHP-ID 72000026
 Dr. J. O. Cotton House, Leslie, Arkansas, NRHP-ID 93001366
 Thomas James Cotton House, Dardanelle, Arkansas, NRHP-ID 01000483

Cotton House steht für:
 Cotton House (St. Vincent und die Grenadinen), Hotel in Mustique